Daniil Medvedev era il detentore del titolo ma è stato eliminato al quarto turno da Nick Kyrgios.

In finale Carlos Alcaraz ha battuto Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-61, 6-3.

Teste di serie 

  Daniil Medvedev (quarto turno)
  Rafael Nadal (quarto turno)
  Carlos Alcaraz (campione)
  Stefanos Tsitsipas (primo turno)
  Casper Ruud (finale)
  Félix Auger-Aliassime (secondo turno)
  Cameron Norrie (quarto turno)
  Hubert Hurkacz (secondo turno)
  Andrej Rublëv (quarti di finale)
  Taylor Fritz (primo turno)
  Jannik Sinner (quarti di finale)
  Pablo Carreño Busta (quarto turno)
  Matteo Berrettini (quarti di finale)
  Diego Schwartzman (terzo turno)
  Marin Čilić (quarto turno)
  Roberto Bautista Agut (primo turno)

  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Alex De Minaur (terzo turno)
  Denis Shapovalov (terzo turno)
  Daniel Evans (terzo turno)
  Botic van de Zandschulp (secondo turno)
  Frances Tiafoe (semifinale)
  Nick Kyrgios (quarti di finale)
  Francisco Cerúndolo (primo turno)
  Borna Ćorić (secondo turno)
  Lorenzo Musetti (terzo turno)
  Karen Chačanov (semifinale)
  Holger Rune (terzo turno)
  Tommy Paul (terzo turno)
  Maxime Cressy (primo turno, ritirato)
  Nikoloz Basilašvili (primo turno)
  Miomir Kecmanović (secondo turno)

Wildcard 

  Rinky Hijikata (primo turno)
  Ugo Humbert (primo turno)
  Emilio Nava (secondo turno)
  Sam Querrey (primo turno)

  Ben Shelton (primo turno) 
<li>  Dominic Thiem (primo turno)
  Learner Tien (primo turno) 
  Jeffrey John Wolf (terzo turno)

Qualificati 

  Facundo Bagnis (primo turno)
  Nuno Borges (secondo turno)
  Gijs Brouwer (secondo turno)
  Enzo Couacaud (primo turno)
  Federico Delbonis (primo turno)
  Christopher Eubanks (secondo turno)
  Daniel Elahi Galán (terzo turno)
  Norbert Gombos (primo turno)

  Brandon Holt (secondo turno) 
  Nicolás Jarry (primo turno) 
  Pavel Kotov (primo turno) 
  Tomáš Macháč (primo turno) 
  Maximilian Marterer (primo turno) 
<li>  Alexander Ritschard (primo turno)
  Wu Yibing (terzo turno) 
<li>  Zhang Zhizhen (primo turno)

Lucky loser 

  Corentin Moutet (quarto turno)
  Fernando Verdasco (primo turno)

  Hugo Grenier (secondo turno)

Ranking protetto

  Stan Wawrinka (primo turno, ritirato)
  Borna Ćorić (secondo turno)

  Kyle Edmund (primo turno) 
  Aljaž Bedene (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

US Open 2022